Джефф Пэйн (; 14 декабря 1970, Анкоридж) — канадский скелетонист, выступающий за сборную Канады с 1995 года и считающийся самым успешным канадским спортсменом в этой области. Принимал участие в трёх Олимпийских играх, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити занял лишь шестое место, но в 2006-м в Турине выиграл серебряную медаль, уступив чуть менее чем полсекунды своему соотечественнику Даффу Гибсону. Вызван в состав сборной на Олимпийские игры в Ванкувере.

За свою 11-летнюю карьеру Пэйн двадцать раз получал подиум Кубка мира в мужском скелетоне, в том числе два раза был первым (сезоны 2004-5 и 2005-6). Имеет в послужном списке три медали Чемпионатов мира — две золотые (2003, 2005) и одну серебряную (2001).

Во время соревнований Пэйн всегда выделяется нестандартным обмундированием, на его шлеме неизменно изображён яростный бобр.

Ссылки 
 
 Список обладателей Кубка мира в мужском скелетоне 
 Олимпийские медалисты мужского скелетона  
 Медалисты чемпионатов мира в мужском скелетоне 

Скелетонисты Канады
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по скелетону